Mioni ist der Familienname folgender Personen:

 Elpidio Mioni (1911–1991), italienischer Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Fabrizio Mioni (1930–2020), italienischer Schauspieler
 Mascha Mioni, Künstlername von Marianne Mittelholzer (* 1941), schweizerische Textilkünstlerin
 Stefano Mioni (* 1961), italienischer Schauspieler